Znak je v obecném významu zástupce určité věci či vlastnosti nějaké věci. Může se jednat o:
 znak (biologie) – určitá viditelná vlastnost organizmu
 znak (heraldika) – grafický symbol, např. erb, státní znak
 státní znak
 zemský znak
 rodový znak – pro dědičné rodové znaky se správně užívá pojmu erb
 městský znak
 cechovní znak
 krajský znak
 znaky mezinárodních organizací
 osobní znak významné osobnosti, například krále, obdobně jako osobní motto, krédo
 znak (lingvistika) – znak v sémiotice
 znak (písmo) – základní jednotka znakového písma (paleografie či typografie)
 znak (počítače) – součást znakové sady v oblasti výpočetní techniky a počítačů
 znak (statistika) – určitá vlastnost statistických jednotek (zkoumaných objektů)

Jiné významy
 znak (plavání) – plavecký styl
 Znak (výrobní družstvo) – v bývalém komunistickém Československu, výrobní družstvo

Související články 
 Znamení 
 Značka 
 Odznak
 Signál
 Nota
 Písmo
 Písmeno

Externí odkazy